Периссе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Периссе, Жан-Клод (род. 1939) — швейцарский прелат, куриальный сановник и ватиканский дипломат.
 Периссе, Элоиза — бразильская актриса кино и телевидения.